Золотодобыча — процесс извлечения золота из естественных источников.

Процесс и результаты золотодобычи 
Среднее содержание золота в литосфере  (По другим данным, содержание золота в земной коре составляет 4,3 % по массе (0,5-5 мг/т)
Люди добывают золото с незапамятных времён. Существует несколько основных методов добычи золота, главными из которых являются промывание речного песка и добыча золотоносной породы в шахтах. Из золотоносной породы золото можно извлечь амальгамированием, хлорированием, цианидным способом.

В I-V веках нашей эры в Европе ежегодно добывалось в среднем по 11 пудов золота, столько же его добывали перед открытием Америки. С 1491 по 1810 год в Европе добывалось в среднем по 35 пудов золота в год, с 1811 по 1825 год — по 68,5 пуда. Затем произошёл значительный скачок: если в Европе с 1826 по 1845 год добывали по 103 пуда, то в России за период с 1826 по 1847 год по 614,75 пуда золота в год. Открытия в Калифорнии и Австралии резко увеличили добычу золота в мире. С 1848 по 1850 год в России ежегодно добывалось по 1598,25 пуда, а в Калифорнии по 2921 пуду. В Европе в 1848 году было добыто 133 пуда. С 1851 по 1854 год в России ежегодно добывалось по 1406,25 пуда, в Калифорнии по 8732,5 пуда, в Австралии по 11391,25 пуда золота. Имеются также следующие сведения о мировой добыче золота за период с 1848 по 1857 год (в кг): Калифорния 752400, Австралия 508500, Россия 217633, Европа (без учёта России) 19890, Азия (без учёта Сибири) 32400, Африка 153000, Америка (без учёта Калифорнии) 137997. Всего за эти девять лет было добыто 1 821 820 кг.

В XX веке мировая добыча золота резко возросла за счет открытия месторождений в Южной Африке. В капиталистических и развивающихся странах (информация на 1977 год) она увеличилась от 393 тонн в 1901 году до 1232 тонн в 1967 году. Всего за эти годы было получено 52 501 тонна золота. Рекорд добычи 1289 тонн был поставлен в 1940 году.

За всю историю человечеством добыто около 166,6 тыс. тонн золота (оценка на 2012 год). Из них 50 % ушло на ювелирные изделия, 12 % на технические цели.

Добытое за всю историю золото, собранное в одном месте, образовало бы куб с ребром, равным 20 м, то есть высотой с пятиэтажный дом; тогда как руда и песок, из которых это золото было извлечено, представили бы гору высотой более 2,5 км. Об истории добычи самородного золота см. золотая лихорадка в Сибири, золотая лихорадка на Аляске.

Страны-золотодобытчики 
Основными золотодобывающими странами в 2009 г. являлись, в %:
  — 12,8 %
  — 9,4 %
  — 8,9 %
  — 8,9 %
  — 7,9 %
  — 7,7 %
  — 6,3 %

В 2010 году мировая добыча золота составила 2652 тонны, что оказалось на 3,9 % больше значения, зафиксированного в 2009 году (2553 тонны).

В 2011 году в мире было добыто 2809,5 т золота, из них в России — 185,3 т (6,6 % мировой добычи).

Объёмы производства золота отличаются от объёмов добычи, так как для производства золота часто используется вторсырьё, золотосодержащий лом.

Россия занимает третье место по объёмам производства золота после Китая (437 тонн в 2013 году) и Австралии (259 тонн).

История добычи золота в России 

Золото в России добывается с 1719 года, когда методом Ивана Макеева из нерчинского "сырого серебра" было извлечено золото.  С самого начала золото добывали старатели. Добыча золота в России составила в 1719—1800 гг. 22,6 тонны,  за 25 лет с 1801-го по 1825 г. — 150 тонн. Всего до 1917 года было добыто (учтено) 2500 тонн золота (90,7% — россыпного, 8,8% рудного и 0,5% попутного), из них старатели добыли 1620 тонн (55,8%).

Добычей золота в Российской империи занимались частные предприятия. С 1840 до 1903 годы добыча золота на уральских золотых приисках выросла с 1,5 тыс. до 4 тыс. пудов в год. С 1903 до 1913 года добыча сократилась до 3 тыс. пудов в год. Царское правительство не обращало внимания на эту важную отрасль народного хозяйства.

В 30-х гг. XX века добыча золота начала расти: за семь лет (с 1928 по 1935 гг.) добыча золота увеличилась в 15 раз и Советский Союз перешёл по добыче золота с одиннадцатого места в мире на второе.

Россия в январе-октябре 2014 г. увеличила в годовом выражении производство золота на 17,6 % до 247,983 тонны по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

В 2013 году производство золота в России увеличилось на 12,6 % по сравнению с 2012 годом до 254,24 тонны. Ежегодный рост добычи и производства золота в России наблюдается с 2008 года после пятилетнего падения.

{|
|-
| width="90%" align="center" | Пятнадцать крупнейших  производителей золота в мире<ref> Пятнадцать крупнейших производителей золота в мире </ref>|- valign="top"
|

|}Примечание:'''
 *Оценка.
 Источники: GFMS, Reuters, UBS, «Прайм-ТАСС», данные компаний, www.jewellerynews.ru, «Эксперт»

Литература 
Лешков В. Г. Российское золото. Государственная и старательская добыча (1719—2007). — М.: Горная книга, 2008. — 206 с. — ISBN 978-5-98672-112-5.

См. также 
 Золотоносные руды
Союз старателей России
 Ирендыкский медведь
 Обогащение золотоносных руд
 Аффинаж золота
 Касимовская криминальная война
 Золотоискательница

Примечания

Ссылки 
 
 История золотодобычи в Сибири 
 История добычи золота на Чукотке 
 История золотодобычи (на примере Южного Урала)
 
 А. В. Волков. Падение должно быть остановлено! Проблемы золотодобычи в России 
 Частная золотопромышленность России на рубеже XIX—XX вв. 
 Учебный материал по разведке и добыче золота